

Patronyme 

 Hippolyte Fizeau (1819-1896), physicien et astronome français, qui donna son nom à :
 l'effet Doppler-Fizeau,
 l'appareil de Fizeau,
 l'expérience de Fizeau,
 la méthode de Fizeau,
 un cratère de la Lune, le cratère Fizeau.
Homonymie de patronyme